Оскар за најбољи оригинални сценарио () једна је од Академијиних награда.

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Референце 

Сценарио, оригинални